Operador econòmic autoritzat (del seu nom en anglès Authorized Economic Operator), acreditació de la Unió Europea per a empreses dedicades al comerç internacional
 Antic eslau oriental, llengua històrica parlada pels eslaus orientals fins al